Vetiver, pianta erbacea perenne della famiglia poaceae
 Vetiver, gruppo musicale folk statunitense
 Vetiver, profumo della Guerlain